jarzębina:
 jarząb pospolity (jarząb zwyczajny), Sorbus aucuparia – gatunek rośliny z rodziny różowatych
 owoc jarzębu
 Jarzębina – wieś w Polsce, w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Jarzębina (Jarabina) – miejscowość na Słowacji
 Jarzębina – zespół śpiewaczy z Kocudzy

Zobacz też

 jarząb – rodzaj roślin z rodziny różowatych